Safi steht für:

 Safi, Stadt in Marokko
 Safi (Malta), Dorf auf Malta
 Safi (Stamm), afghanischer Volksstamm der Paschtunen
 Safi Airways, afghanische Fluggesellschaft

Safi bzw. Al-Safi/El Safi ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmad Nasir Safi (* 1983), afghanischer Fußballspieler
 Jasmin Al-Safi (* 1981), deutsche Fernsehmoderatorin, siehe Jasmin Wenkemann
 Meshkatolzahra Safi (* 2004), iranische Tennisspielerin
 Pardes Safi (* 1987), afghanischer Beachvolleyballspieler
 Salaheddine Bakar Al-Safi (* 1980), katarischer Leichtathlet
 Wadih El Safi (1921–2013), libanesischer Sänger, Songwriter, Komponist und Schauspieler